REF oder Ref steht für:

 Referenz, (von lat. referre „auf etwas zurückführen“, „sich auf etwas beziehen“, „berichten“) in verschiedenen Bedeutungen
 Referendar, eine Dienstbezeichnung für Beamte, die sich in Deutschland auf den höheren Dienst vorbereiten
 Referent (Behörde), eine Funktionsbezeichnung für Personen im öffentlichen Dienst
 Reformierte Kirche, eine christliche Glaubensgemeinschaft
 Relative effectiveness factor, ein Maß für die Sprengkraft von Explosivstoffen
 Rettungseinsatzfahrzeug, ein PKW der Rettungsdienste, mit dem keine Patienten befördert werden
 René Follet (1931–2020), Pseudonym des belgischen Comic-Autors
 The Ref, eine US-amerikanische Krimikomödie aus dem Jahr 1994
 Rentenendwertfaktor, ein finanzmathematischer Faktor zur Berechnung von Zahlungsreihen
 Réseau des émetteurs français, auch REF-Union, Verband der französischen Funkamateure

Abkürzung